Calyptrotheca är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Calyptrotheca ingår i familjen Didiereaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nejlikordningen
Calyptrotheca